Val-David är en ort och kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Val-David ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Val-David är huvudsakligen platt, men åt sydost är den kuperad. Val-David ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Val-David. Närmaste större samhälle är Sainte-Agathe-des-Monts,  km väster om Val-David. 

I omgivningarna runt Val-David växer i huvudsak blandskog. Runt Val-David är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec
Kommuner i Québec